Ricardo Casas (1967. április 17.–) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Casas Ricardo Alberto. Polgári foglalkozása: biztosítási tanácsadó.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett I. Ligás partbíró. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2013-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak. Héctor Baldassi játékvezető állandó segítője volt. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpia 
Kína adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB játékvezetői szolgálatra alkalmazta. Baldassi játékvezető állandó segítője volt.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1967-ben született személyek
Élő személyek